Ваал:
 Ваал (или Баал) — божество в ассиро-вавилонской этнокультуре; также обозначения бога в ряде древних культур.
 Ваал — река в Нидерландах.
 «Ваал» — пьеса немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта.
 Ваал, Ник (1905—1960) — норвежский психиатр.